

Sigle 

Le sigle RV peut signifier :
  (Parti social-libéral danois) ;
 Radio Vaticana ;
 réalité virtuelle ;
  (camping-car, autocaravane) ; 
 rhô-vectoriel, dans « coefficient RV » (un coefficient utilisé en statistique) ;
 , titre original de Camping-car, un film de 2006 ;
 Ryom-Verzeichnis, un catalogue des œuvres de Vivaldi.

Code 
Le code RV peut faire référence à :
 l'Iran, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs (code maintenant inusité) ;
 , un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS.

Code